Sint-Lambertusbron (Altembroek), in 
 Sint-Lambertusbron (Wintershoven), in Wintershoven
 Lambertusbron (Holset), in Holset